Macuco Esporte Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Macuco.

História 

Disputou a Super Copa Noroeste em 2018, 2019 e 2022, sendo campeão em 2018 e 2022.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Macuco (Rio de Janeiro)
Clubes de futebol fundados em 1968
Fundações no Rio de Janeiro em 1968